Wall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wall Township (Illinois)
 Wall Township (New Jersey)
 Wall Township (Oklahoma)
 Wall Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Walls Township